Dorward ist der Familienname folgender Personen:

 David Dorward (* 1952), kanadischer Politiker
 Tommy Dorward (1916–1941), schottischer Rugby-Union-Spieler